Sant Miquel de Campmajor – comune spagnolo in comarca del Pla de l'Estany
 Sant Miquel de Fluvià – comune spagnolo in comarca del Alt Empordà